Heckersgraben ist ein Gewässername:

 Heckersgraben oder Häckersgraben, linker Zufluss des hier noch Külsheimer Bach genannten Amorsbachs bei Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
  Heckersgraben (Heiligenschlaggraben), linker Zufluss des Heiligenschlaggrabens bei Markt Schopfloch, Landkreis Ansbach, Bayern, der in die Wörnitz mündet